Пегая трясогузка, или пегая африканская трясогузка (), — вид птиц из семейства трясогузковых.

Длина тела 19—20,5 см, длина крыла 84-102 мм, длина хвоста 83-93 мм. Большая часть верхней части тела чёрного цвета, длинная и широкая полумесяцем «бровь», а также подбородок и горло белого цвета. Брюхо и большая часть перьев на крыльях белого цвета.

Ареал 
Обитает исключительно в странах Африки южнее Сахары (Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кения, Лесото, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Свазиленд, Танзания, Того, Уганда, Замбия и Зимбабве).

Оседлая птица. Часто селится вблизи поселений человека на высоте до 2500—3000 метров над уровнем моря. Основу питания составляют насекомые и головастики.

См. также 
 Сококский конёк — птица из семейства трясогузковых с подобным ареалом.

Примечания

Литература 
 Per Alström, Krister Mild: Pipits and Wagtails of Europe, Asia and North America, Christopher Helm, London 2003, ISBN 0-7136-5834-7

Ссылки 
 African pied wagtail, Biodiversity Explorer
 
Трясогузковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1821 году